Skurciszki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.

Skurciszki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.